

События 

 Бриан Бору стал верховным королём Ирландии.
 Датчане получили от англичан выкуп в 24 тысячи фунтов серебра.
 1002, конец года — избиение датчан в Англии. Убиты заложники, в том числе сестра Свейна. Возобновление датских набегов.
 13 ноября — резня датчан в южных графствах Англии по приказу Этельреда II.
 Последний набег викингов на Францию.
 23 января — смерть императора Священной Римской империи и короля Германии Оттона III и вступление на престол его двоюродного брата Генриха II (Святого) (973—1024), который становится первым представителем Франконской династии. После смерти Оттона III страны отделяются от Священной Римской империи.
 Восстание полабских славян, саксонские феодалы потеряли земли за Эльбой, бодричи и лютичи получили независимость.
 Изгнание христиан из Китая.
 Сурьяварман I становится правителем Камбоджи.
 Арабы несколько месяцев безрезультатно осаждают Бари, центр византийского правления в Италии.
 Византийские войска ведут боевые действия в Восточной Болгарии. после восьмимесячной осады взят Видин (Бдын), затем города Плискова и Преслава с окружающими областями.
 Попытка переселения гренландца Торфиннса Карлсефна в Винланд. 60 мужчин и несколько женщин проводят здесь два года, но, из-за распрей с местным населением вынуждены покинуть эту страну.
 Болеслав I Храбрый нападает на Лужицы. Польский король оккупирует германские земли до Эльбы, заняв крепости Баутцен, Стрела и Мейсен.
 Чехи пригласили на княжение польского княжича Владивоя.
 Григор Нарекаци закончил поэму «Книга скорбных песнопений»
 Основан город Хотин.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1002 году
 21 июня — Лев IX, папа римский (ум. 1054).
 Конрад II (герцог Каринтии)
 аль-Хатиб аль-Багдади, арабский историк (ум. 1071).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1002 году
 23 января — Оттон III, последний представитель Германских королей из Саксонской династии (род. 980).
 30 марта — Экхард Мейсенский, маркграф Мейсена.
 аль-Мансур, правитель Кордовского халифата.
 Абу-ль-Хасан Кисаи, таджикский поэт (род. 953).

См. также